Mamadou Samassa (voetballer geboren 1986) (1986-), een Malinees voetballer
 Mamadou Samassa (voetballer geboren 1990) (1990-), een Malinees voetballer